François Ouimet peut désigner :
 François Ouimet (1959-), homme politique québécois ;
 François Ouimet (1951-), joueur professionnel de hockey sur glace franco-canadien.